Thomas Charlton ist der Name folgender Personen:

* Thomas Charlton (Bischof) (auch Thomas Cherleton; um 1292–1344), englischer Hofbeamter und Geistlicher, Bischof von Hereford
 Thomas Charlton (Jurist) (Thomas Usher Pulaski Charlton; 1779–1835), US-amerikanischer Jurist 
 Thomas Charlton (Ruderer) (Thomas Jackson Charlton, Jr.; * 1934), US-amerikanischer Ruderer 
Thomas Malcolm Charlton (1923–1997), britischer Bauingenieur